Aceasta este lista celor 40 de comune din departamentul Seine-Saint-Denis  din Franța.

(CAB) Communauté d'agglomération de Aéroport du Bourget, creată în 2010.
(CAC) Communauté d'agglomération de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, creată în 2001.
(CAS) Communauté d'agglomération Plaine Commune, creată în 2001.

Seine-Saint-Denis